De 30 kilometer skiatlon voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 9 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Zweed Marcus Hellner.

De deelnemers gaan gelijktijdig van start. De startvolgorde is afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Na de eerste 15 km in de klassieke stijl mag na de pitstop, waarbij de ski's en de stokken worden gewisseld, in de vrije stijl worden vervolgd.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag
Mannen 30 km